Stern är ett ursprungligen tyskt och ofta judiskt efternamn, som betyder stjärna. Det finns i många länder. Offentlig statistik tillgänglig i januari 2019 uppger att 417 personer med namnet var folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Stern
 Adolf Stern, flera personer
 Adolf Stern (författare) (1835–1907), tysk litteraturhistoriker och författare
 Adolf Stern (konstnär) (1881–1967), svensk skulptör, medaljkonstnär och författare
 Alfred Stern, flera personer
 Alfred Stern (historiker) (1846–1936), tysk historiker
 Alfred Stern (revolutionär) (1886–1966), svensk delaktig i Amaltheadådet
 Avraham Stern (1907–1942), polskfödd grundare och ledare av Sternligan
 Bengt Stern (1930–2002), svensk författare och läkare
 Carl-Erik Stern (1907–2001), svensk tandläkare och konstnär
 Daniel Stern, flera personer
 Daniel Stern (psykoterapeut) (1934–2012), amerikansk psykiater
 Daniel Stern (skådespelare) (född 1957), amerikansk skådespelare
 David Stern (född 1942), amerikansk advokat och ledare inom professionell basketboll
 David M. Stern, amerikansk TV-författare
 Eric Stern (född 1981), svensk skådespelare och sångare
 Erik Stern (1886–1986), svensk jurist
 Grete Stern (1904–1999), tyskfödd fotokonstnär, bosatt i Argentina
 Gustaf Stern (1882–1948), svensk språkforskare och bokförläggare
 Hans D. Stern (1928–1990), svensk präst och psalmdiktare
 Howard Stern (född 1954), amerikansk komiker, radio- och TV-personlighet
 Howard K. Stern (född 1968), amerikansk advokat
 Isaac Stern (1920–2001), amerikansk violinist
 Itzhak Stern (1901–1969), österrikisk kamrer, bidrog till Schindlers räddning av judar undan förintelsen
 Julius Stern (1820–1883), tysk musiker
 Leni Stern (född 1952), tysk jazzpianist, gitarrist och sångerska
 Margarethe Stern (1857–1899), tysk pianist
 Marnie Stern (född 1976), amerikansk gitarrist och låtskrivare
 Maurice Reinhold von Stern (1860–1938), balttysk-österrikisk skriftställare och journalist
 Mike Stern (född 1953). amerikansk jazzgitarrist
 Moritz Stern (1807–1894), tysk matematiker
 Nicholas Stern (född 1946), brittisk nationalekonom
 Oscar Stern (1882–1961), svensk företagare och konstsamlare
 Otto Stern (1888–1969), tysk fysiker och nobelpristagare
 Robert A.M. Stern (född 1939), amerikansk arkitekt
 Stefan Stern  (född 1970), svensk finansman och tidigare socialdemokratisk politiker
 Susanna Stern (född 1982), svensk operasångerska (sopran)
 William Stern (1871–1938), tysk psykolog

Källor

Se även 
 Stern, tysk veckotidskrift
 Sternligan, sionistisk grupp ansvarigt för mordet på Folke Bernadotte
 IK Stern, idrottsklubb i Göteborg
 Sterne

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn